__БЕЗКН__

Semantoridae (Семанторидае) је изумрла породица псоликих звијери унутар нерангиране групе Pinnipedimorpha, која је у периоду од касног Олигоцена до касног Миоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије. Чланове ове породице сисара формално називају семанторидима.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од_
 типског рода Semantor,
 и таксономског наставка -idae.

Опис 
Према анатомским особинама, представници ове породице су били водоземни сисари слични видрама, прилагођени пливању у ријекама, потоцима и језерима користећи своје издужено тјело и робусне удове.

Систематика 
Једно вријеме, припадници ове породице су као потпородица Semantorinae били уврштавани унутар породице Mustelidae у сродству са видрама, но касније су припадници ове групе препознати као засебна породица сисара у сродству са перајарима.

Класификација 
 Породица: †Semantoridae
 Род: †Necromites
 †Necromites nestoris
 Род: †Potamotherium
 †Potamotherium miocenicum
 †Potamotherium valletoni
 Род: †Puijila
 †Puijila darwini
 Род: †Semantor
 †Semantor macrurus

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Semantoridae.

Види још 
 Класификација сисара
 Pinnipedimorpha

Референце

Спољашње везе